St. Samuel steht für:

 Abtei St. Samuel (auch Monjoie), Abtei der Prämonstratenser im Königreich Jerusalem
 Kloster St. Samuel (Akkon), Niederlassung der Prämonstratenser im Königreich Jerusalem

Siehe auch:
 San Samuele